Cisalada (Jatiluhur), een plaats in Indonesië
Cisalada (Cigombong), een plaats in Indonesië